Баумштарк (Baumstark) — немецкая фамилия. Известные носители:
 Баумштарк, Антон — немецкий филолог-классик.
 Баумштарк, Гертруде — немецкая шахматистка.
 Баумштарк, Карл Антон — немецкий филолог-ориенталист.